Varias canciones en inglés comparten el título de We Belong Together:
"We Belong Together", canción de 1958 del dúo Robert & Johnny, versionada en 1959 por Ritchie Valens;
"We Belong Together", canción de 2005 de Mariah Carey;
"We Belong Together", canción de 2010 de Randy Newman.